Das American League Wild Card Playoff 2021 war das Spiel zwischen den beiden Wild Card Gewinnern der American League. Der Sieger dieses Spieles tritt in den American League Division Series 2021 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, das am 5. Oktober 2021 stattfand.

Die Paarung lautete:
 Boston Red Sox (2. AL East, 92–70) gegen New York Yankees (3. AL East, 92–70)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2021, NLWC 2021, NLDS 2021, ALDS 2021, NLCS 2021, ALCS 2021, World Series 2021

Spielzusammenfassung 
Dienstag, 5. Oktober 2021, 20:11 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zuschauer: 38.324

Einzelnachweise 

2021
Baseball 2021
Sportveranstaltung in Boston
Baseball (Vereinigte Staaten)
Boston Red Sox
New York Yankees